Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945), écrivain français ;
 Pascal Drieu (1959), joueur français de football.